Typ 80 oder Type 80 steht für:
 Typ 80 (Antischiffrakete), japanische Antischiffrakete
 Typ 80 (Maschinengewehr), chinesisches Maschinengewehr von Norinco
 Typ 80 (Pistole), chinesische Pistole von Norinco
 Type 80, chinesischer Kampfpanzer